Арруэ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арруэ, Франсиско (род. 1977) — чилийский футболист, полузащитник, участник Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.
 Саласар Арруэ, Сальвадор (псевдоним Саларруэ; 1899—1975) — сальвадорский писатель и художник.